tritlenek diarsenu (; arszenik), 
 medyczne zastosowanie arszeniku
 pentatlenek diarsenu (nazwa Stocka: tlenek arsenu(V)), 
 tetratlenek diarsenu (nazwa Stocka: tlenek arsenu(III) arsenu(V)),